Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Hebel – polski bokser
 Paweł Hebel – polski dowódca partyzancki
 Zdravko Hebel – chorwacki piłkarz wodny

Inne:
 Hebel (in. strug) – ręczne narzędzie do obróbki skrawaniem drewna